Harry Snell (1865–1944) – brytyjski polityk, 1. baron Snell
 Harry Snell (1916–1985) – szwedzki kolarz